30. Mistrzostwa Europy w koszykówce kobiet odbyły się w dniach 2–11 września 2005 w Turcji. W turnieju wystąpiło 12 drużyn. W pierwszej fazie drużyny zostały podzielone na dwie grupy po sześć zespoły. Do ćwierćfinałów awansowały cztery najlepsze drużyny z każdej z grup.

Uczestniczki turnieju występowały w trzech miastach: Bursie, Izmirze oraz w Ankarze, gdzie odbyła się cała faza finałowa włącznie z finałem.

Obiekty

Faza wstępna

Grupa A

Grupa B

Faza finałowa

Mecze o miejsca 5-8

Klasyfikacja końcowa XXXII Mistrzostw Europy

Linki zewnętrzne 
 

2005 w koszykówce
2005 w Turcji
2005
Koszykówka w Turcji
Zawody sportowe w Ankarze
Zawody sportowe w Bursie